Вику́нья ()

 Викунья — животное семейства верблюдовых.
 Викунья — город в Чили.
 Викунья, Кибу (род. 1971) — испанский футбольный тренер.
 Викунья, Лаура (1891—1904) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Викунья, Франсиско Рамон (1775—1849) — чилийский военный и государственный деятель, и. о. президента Чили (1829).
 Лопес-и-Викунья, Викентия Мария (1847—1890) — испанская монахиня, католическая святая.